Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes mérkőzéseit. A wimbledoni férfi egyéni verseny történetében első alkalommal éppen a döntőben került sor egy hét pontig tartó rövidített játékra a 12–12-es állást követően.

A címvédő a szerb Novak Đoković volt, aki megvédte címét, miután a döntőben két játszmalabdát is hárítva öt órányi játékban végül 7–6(5), 1–6, 7–6(4), 4–6, 13–12(3) arányban legyőzte a svájci Roger Federert.

A magyar versenyzők közül Fucsovics Márton a világranglistás helyezése alapján a főtáblán indulhatott, és eddigi legjobb wimbledoni eredményét elérve a 2. körig jutott. Balázs Attila a selejtezőből próbálta kivívni a főtáblára kerülést, de a selejtező 3. fordulójában kiesett.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

F1